«Буревестник» — прежнее название женских клубов по хоккею на траве:
 «Буревестник» — прежнее название женской команды по хоккею на траве «Алтай-Барнаул» (Барнаул).
 «Буревестник» — прежнее название женской команды по хоккею на траве «Динамо — Ак Барс» (Казань).